Puiseux puede referirse a:
Lugares
 Puiseux, comuna francesa situada en Ardenas.
 Puiseux, comuna francesa situada en Eure y Loir.
Personas
 Victor Puiseux (1820-1884), matemático francés.